

События

Европа 
 Одоакр расправился с комитом Адарихом и его семьёй.

Византийская империя 
 Консул (единственный) Илл.
 Вдовствующая императрица Элия Верина предпринимает неудачную попытку убить Илла.
 патриархом Иерусалимским стал Мартирий
 Католикосом Армении стал св. Ованес I

Азия 
 Конец правления династии Сун в Китае
 В Японии построен первый синтоистский храм
 в царстве Фунань взошёл на престол Каундинья III Джаяварман

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 478 году
 Нарсес, византийский полководец и политический деятель.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 478 году
 Св. Гют I, католикос всех армян.
 Анастасий I, Иерусалимский патриарх.

См. также